Deligny ist der Familienname von:

 Édouard Jean Etienne Deligny (1815–1902), französischer General
 Eugène Deligny (1816–1881), französischer Schriftsteller und Dramatiker
 Fernand Deligny (1913–1996), französischer Sozialpsychologe
 Henri Deligny (1930–2010), französischer Journalist
 Henry Victor Deligny (1855–1938), französischer General
 Jacques Deligny (um 1776–1837), Kaufmann und Politiker in der britischen Kolonie Niederkanada

Der Name bezeichnete auch:
 Piscine Deligny, eine ehemalige Pariser Badeanstalt an der Seine
 Deligny, eine Rolle in der Vaudeville-Komödie Le Fin Mot von Eugène Labich